Güde ist der Familienname folgender Personen:
 Max Güde (1902–1984), deutscher Jurist und Politiker (CDU)

Güde ist der Name folgender Unternehmen:
 Franz Güde, deutscher Hersteller von Schneidwaren
 Güde, deutscher Hersteller von Maschinen für Heim- und Handwerker in Wolpertshausen

Siehe auch:
 Gyde